Wilby kan syfta på:

 Wilby, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Wilby, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Wilby, Suffolk – en ort i Mid Suffolk, Suffolk, England